Слава Бермудам (англ.  Hail to Bermuda) — неофіційний гімн Бермудів, написаний Бетт Джонс. Офіційний гімн — державний гімн Сполученого Королівства, «Боже, бережи Королеву!», оскільки острів — Британська заморська територія.

Англійський текст гімну 
 Hail to Bermuda,
 My island in the sun.
 Sing out in glory: To the nation we've become.

 We've grown from heart to heart,
 And strength to strength,
 The privilege is mine: To sing long live Bermuda,
 Because this island's mine!

 Hail to Bermuda,
 My homeland dear to me.
 This is my own land: Built on faith: And unity.

 We've grown from heart to heart: And strength to strength,
 For Loyalty is Prime: So sing long live Bermuda,
 Because this island's mine!

Бермудські Острови
Національні гімни